Неві́ль-сюр-Еле́тт () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 120 км на північний схід від Парижа, 115 км на південний схід від Ам'єна, 12 км на південний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Невіль-сюр-Елетт на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Невіль-сюр-Елетт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена